Луцкая и Острожская епархия (православная)
 Луцкая и Острожская епархия (униатская) См. также 
 Луцкая епархия